Яблонская, Галина:

 Яблонская, Галина Гиляровна (род. 1928) — советская актриса и общественный деятель.
 Яблонская, Галина Людвиговна (1913—1999) — советская и украинская химик, а также библиотекарь и библиограф.